En mathématiques, la notion  de connexité est utilisé dans deux domaines :
 en topologie, la notion de connexité formalise le concept d'« être d'un seul tenant ». Voir aussi Connexité par arcs, Connexité simple et n-connexité ;
 dans la théorie des graphes, un graphe non orienté est connexe s’il existe une chaine reliant chaque couple de sommets ; un graphe orienté est fortement connexe s’il existe un chemin reliant chaque couple de sommets.
 En droit, la connexité se définit comme un lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
 En sociologie, la connexité renvoie à la notion d'interaction.

Voir aussi